Els hexacoral·lis (Hexacorallia) són una subclasse de cnidaris de la classe Anthozoa. Abans es coneixien amb el nom de zoantaris (Zoantharia), considerat avui com a sinònim 

Poden ser solitaris o colonials; els pòlips dels hexacoral·lis presenten dividint el celènteron per mesenteris que es presenten per parells (en general, múltiples de sis, d'ací el nom). Tenen una o dues files de tentacles i posseeixen cnidòcits de molts tipus. Poden ser nus o posseir esquelets calcaris o quitinosos. Solen incorporar zooxantel·les simbiòtiques a la cara interna (endoderma).

Cladograma

Classificació 
La classificació dels hexacoral·lis, segons Worms, és la següent:

 Ordre Actiniaria
 Subordre Anenthemonae
 Superfamília Actinernoidea
 Superfamília Edwardsioidea
 Subordre Enthemonae
 Superfamília Actinioidea
 Superfamília Actinostoloidea
 Superfamília Metridioidea
 incertae sedis
 Superfamília Actiniaria
 Ordre Antipatharia
 Ordre Corallimorpahria
 Ordre Rugosa 
 Subordre Columnariina 
 Subordre Cystiphyllina 
 Subordre Streptelasmatina 
 Ordre Scleractinia
 Ordre Zoantharia
 Subordre Brachycnemina
 Subordre Macrocnemina

Referències